Division II i fotboll 1966 var 1966 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta, i Norrlandsserien de två sämsta, degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

IFK Holmsund gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Lycksele IF och IFK Östersund flyttades ner till division III. De ersattes av IF Friska Viljor och Skellefteå AIK/IF från division III.

Svealand 

Hammarby IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Gefle IF, Gimo IF och IFK Sunne flyttades ner till division III. De ersattes av Degerfors IF och IK Brage från Allsvenskan och från division III kom Hallstahammars SK, IFK Arvika och IK Sirius.

Norra Götaland 

IF Saab gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Tidaholms GIF, Varbergs BoIS och SK Sifhälla flyttades ner till division III. De ersattes av BK Derby, Göteborgs AIK, Västra Frölunda IF och Skövde AIK från division III.

Södra Götaland 

Gunnarstorps IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Mönsterås GoIF, Malmö BI och GIF Nike flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Kristianstad, IFK Trelleborg och Sölvesborgs GoIF från division III.

På grund av vissa beslut rörande en av serierna i division III så kom gruppen att utökas till 13 lag säsongen därpå.

Kvalspel till Allsvenskan 

Den tredje omgången spelades på neutrala planer, Hammarby IF mot IFK Holmsund spelades i Norrköping och Gunnarstorps IF mot IF Saab spelades i Växjö. Hammarby IF och IFK Holmsund till Allsvenskan 1967. Gunnarstorps IF mot IF Saab fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1966
1966
Fotbollssäsongen 1966